

Armamenti 
 Progetto 56 – Tipo di cacciatorpediniere della Marina Sovietica, chiamato "classe Kotlin" secondo la definizione NATO.

Musica 
 Project 56 – Compilation di deadmau5 del 2008.

Varie 
 Project 56 – Test nucleare condotto dagli Stati Uniti d'America nel periodo 1955-56.